

Населені пункти та їхні частини

 Ґнойно — гміна в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Ґнойно — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґнойно — село в гміні Бобровники Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґнойно — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґнойно — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґнойно — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Гнійно (Ґнойно) — село в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Ґнойно — осада в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки